Города Ботсваны () — список наиболее крупных населённых пунктов Ботсваны. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Ботсване есть 200 городов с численностью более 1000 человек.

Список городов Ботсваны

Примечания

См. также 
 Населённые пункты Ботсваны

Ссылки 

 
Ботсвана
Списки:Ботсвана